Contea di Sherman o Sherman County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sherman (Kansas)
 Contea di Sherman (Nebraska)
 Contea di Sherman (Oregon)
 Contea di Sherman (Texas)